Анто́нио По́ркья (; , , Калабрия, Италия — , , Аргентина) — аргентинский поэт итальянского происхождения.

Биография
Родился в Калабрии. Был старшим ребёнком в многодетной  семье лесоторговца. В 1902, после смерти главы семьи, мать с семью детьми переехала в Аргентину. Антонио сменил множество профессий и рабочих мест, поддерживая семейство. В 1918 приобрел небольшую типографию. Был близок к левоанархистским группировкам, печатался в «левых» изданиях. С 1936, когда братья и сестры выросли, бросил работу, жил в бедности и одиночестве, изредка принимая друзей-художников (Э. Петторутти, Х. К. Кастаньино и др.).

Творчество
Автор единственной книги афоризмов Голоса (1943), близкой по поэтике к японским хокку. Писатель «для немногих», среди которых были Борхес, Бретон, Каюа, Генри Миллер, Роберто Хуаррос. Его книга переведена на основные европейские языки, на английский её переложил У. С. Мервин, на французский – Р. Каюа, Роже Мюнье.

Музыку по мотивам книги написал немецкий композитор Вальтер Циммерман (2006). К творчеству Поркья обращался также Ариберт Райманн.

Публикации на русском языке
Антонио Поркья в переводе Павла Грушко
 Голоса/ Пер. и вступл. Павла Грушко// Иностранная литература, 2010, №10, с.191-194

Литература 
 Ponzo A.L. Antonio Porchia, el poeta del sobresalto. Buenos Aires: Epsilon Editora, 1986
 Benarós L. Antonio Porchia: con estudio preliminar, testimonios, juicios críticos, cartas inéditas y antología de Voces. Buenos Aires: Hachette, 1988
 Vigencia de Antonio Porchia: textos de Roger Caillois y.o. Buenos Aires: Ediciones Proa, 2001

Ссылки 
 

Поэты Аргентины
Поэты Италии